Baysal ist der Familienname folgender Personen:

 Deniz Baysal (* 1991), türkische Schauspielerin und Model
 Yasemin Baysal, als Solistin auch nur Yasemin (* 1971/1973), deutsche Sängerin und Immobilienmaklerin